szorb nyelv
szorb ábécé
szorb nép